Кубок Словаччини з футболу 2016–2017 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул здобув Слован.

Календар

Четвертий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2016

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 березня 2017

|}

1/2 фіналу

| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на futbalnet 
 Кубок Словаччини на soccerway

2016—2017
Словаччина
Словаччина
2016 у словацькому спорті
2017 у словацькому спорті